Борови́к жёлтый, или бо́летус жёлтый — название, употребляемое для двух видов грибов:
 Полубелый гриб, или боровик жёлтый ()
 Боровик жёлтый (), известен также под неправильным названием «боровик Юнквилла»